

Cinema 
Killer Elite, film del 1975 diretto da Sam Peckinpah 
Killer Elite, film del 2011 diretto da Gary McKendry

Romanzi 
Killer Elite, romanzo del 1991 scritto da Ranulph Fiennes